Елберт има више значења:
 Округ Елберт (Џорџија)
 Округ Елберт (Колорадо)
 Елберт (Колорадо)
 Елберт (Тексас)